S. Culape peut désigner :
 S. Culape, un des nombreux noms de plume de Boris Vian 
 Sir Pyle S. Culape, série de bande dessinée et personnage éponyme de la série

Nom de plume